Казайш:

 Казайш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Казайш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.